Pomerance ist der Familienname folgender Personen:

 Aubrey Pomerance (* 1959), deutsch-kanadischer Judaist, Historiker und Archivar
 Bernard Pomerance (* 1940), US-amerikanischer Dramatiker und Dichter
 Carl Pomerance (* 1944), US-amerikanischer Mathematiker
 Hope Pomerance (1929–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Leon Pomerance (1907–1988), US-amerikanischer Geschäftsmann, Sammler und Mäzen
 Rocky Pomerance († 1994), US-amerikanischer Polizist

Siehe auch:
 Pomeranze
 Pomeranz